Dvouhra juniorek na French Open 2021 probíhala v první polovině června 2021. Do singlové soutěže pařížského tenisového grandslamu hraného na antuce Stade Roland-Garros nastoupilo šedesát čtyři hráček. Obhájkyní titulu byla 18letá Francouzka Elsa Jacquemotová, která se rozhodla startovat pouze v ženské dvouhře na divokou kartu. V jejím úvodu nestačila na Kazachstánku Jelenu Rybakinovou.

Vítězkou se stala 16letá nenasazená Češka Linda Nosková, jež ve finále zdolala Rusku téhož věku Eriku Andrejevovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. Juniorská světová dvacítka tak získala první grandslamovou trofej. Na Roland Garros se stala první českou hráčkou ve finále juniorky od Evy Švíglerové v roce 1989 a první šampionkou od Hany Mandlíkové v roce 1978. Naposledy předtím byla českou vítězkou dvouhry na juniorském grandslamu Marie Bouzková na US Open 2004. Na cestě za titulem přerovská tenistka vyřadila  tři nasazené z první desítky, včetně světové jedničky Victorie Jiménezové Kasintsevové. Ve stejný den navázala na trofej krajanky Barbory Krejčíkové z pařížské singlové soutěže. Obě Češky se střetly na úvod přerovského turnaje ITF dotovaného 25 tisíci dolary v září 2020, z něhož vyšla vítězně Krejčíková.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  
 

French Open 2021
Dvouhra juniorek